НХЛ у сезоні 2002/2003 — 86-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 9 жовтня 2002. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 9 червня 2003 між Нью-Джерсі Девілс та Майті Дакс оф Анагайм перемогою «дияволів» 3:0 в матчі та 4:3 в серії. Це третя перемога в Кубку Стенлі «Девілс».

Драфт НХЛ 

40-й драфт НХЛ. В 9-и раундах було обрано 291 хокеїста. Першим номером драфту став Рік Неш, якого обрав клуб «Колумбус Блю-Джекетс».

Огляд 
Регулярний сезон видав декілька сюрпризів. Лідер Західної конференції минулого чемпіонату Сан-Хосе Шаркс фінішував лише чотирнадцятим. Натомість Міннесота Вайлд вперше вийшов до плей-оф, а головний тренер Жак Лемер став володарем Нагороди Джека Адамса. 

До торішніх фаворитів Детройт Ред-Вінгс, Сент-Луїс Блюз, Колорадо Аваланч та Нью-Джерсі Девілс приєднались дві канадські команди Оттава Сенаторс та Ванкувер Канакс.

Два клуби мали фінансові проблеми це Оттава Сенаторс та Баффало Сейбрс, обидва клуби змінили згодом власників та стабілізували свій фінансовий стан. Зокрема «сенаторів» врятував відомий бізнесмен канадець українського походження Юджин Мельник, а «шаблі» бізнесмен з Нью-Йорку Том Голісано.

Були також і гучні тренерські відставки: Боб Гартлі (Колорадо), Дерріл Саттер (Сан-Хосе) та Браян Троттьє (Нью-Йорк Рейнджерс).

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Матч усіх зірок НХЛ 
53-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 3 лютого 2003 року на арені «БанкАтлантік-центр» (Санрайз): Захід — Схід 6:5 ОТ (3:2, 1:2, 1:1, 1:0).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Володар Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 2002/2003 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 2002—2003
2002 у канадському спорті
2003 у канадському спорті